Ward megye (Észak-Dakota)
Ward megye (Texas)